«Техасвилль» () — американский кинофильм 1990 года. Экранизация произведения, автор которого — Ларри Макмёртри. Сиквел ленты 1971 года «Последний киносеанс».

Джефф Бриджес, Сибилл Шеперд, Клорис Личмен, Тимоти Боттомс, Рэнди Куэйд и Айлин Бреннан исполняют роли тех же персонажей. В отличие от чёрно-белого оригинала «Техасвилль» снят в цвете.

Сюжет 
В 1984 году, спустя 33 года после событий изображенных в «Последнем киносеансе», , которому уже лет пятьдесят, состоятельный хозяин нефтяной компании. Хотя в его семейной жизни далеко не всё так гладко. Его жена  считает, что её тихий и мягкий Дуэйн ей изменяет, их сын , судя по приметам, весь в отца, да и внуки безобразничают.

Вдобавок к их собственному семейному разладу, у многих других жителей их городка Анарин те же проблемы. В том числе у подавленного , у которого не ясно что быстрее наступит — развал бизнеса или инфаркт или всё сразу, и у , ныне работающей секретарём у Дуэйна.

Что касается давнего лучшего друга Дуэйна, , то его всё более странное поведение заставляет беспокоиться Дуэйна о психическом здоровье Сонни. 

В это время, спустя много лет, в Анарин возвращается . Она путешествовала по миру до тех пор, пока мучительная трагедия не привела её в родной город и… снова в жизнь Дуэйна.

В ролях 
 Джефф Бриджес — Дуэйн Джексон
 Тимоти Боттомс — Сонни Кроуфорд
 Сибилл Шеперд — Джейси Фэрроу
 Клорис Личмен — Рут Поппер
 Рэнди Куэйд — Лестер Марлоу
 Энни Поттс — Карла Джексон
 Уильям МакНамара — Дикки Джексон
 Айлин Бреннан — Женевьева Морган

Даты премьер 

Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 28 сентября 1990
  — 7 декабря 1990
  — 14 февраля 1991
  — 21 июня 1991
  — 9 августа 1991
  — сентябрь 1991
  — 18 октября 1991
  — 7 сентября 1994

Интересные факты 

Съёмки проходили преимущественно в техасском округе Арчер, в городах Арчер-Сити и Уичито-Фолс.

См. также 

 Последний киносеанс

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Питера Богдановича
Фильмы США 1990 года